In 2007 werd de 51ste editie van de Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalklasse van Brazilië.  Er komen twintig clubs uit in de divisie, die elkaar in een thuis- en uitwedstrijd tegenkomen. Het team dat de meeste punten haalt is kampioen.

Eindstand
De Série A liep van 12 mei 2007 tot en met 2 december 2007. Vier speelrondes voor het einde werd São Paulo voor de vijfde keer in de geschiedenis kampioen van Brazilië, dankzij een 3-0-overwinning op América-RN. Behalve São Paulo kwalificeerden ook Santos, Flamengo, Cruzeiro en Fluminense voor de Copa Libertadores. Fluminense kwalificeerde zich dankzij het winnen van de Copa do Brasil in 2007. Voor de Copa Sudamericana kwalificeerden zich Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, Internacional en Atlético Paranaense. Aan het eind van het seizoen zijn Corinthians, Juventude, Paraná en América de Natal gedegradeerd. Topscorer werd Josiel van het gedegradeerde Paraná met 20 doelpunten.

Braziliaans competitievoetbal 2007
Campeonato Brasileiro Série A